Хелена Маттссон (; род. , Стокгольм) — шведская актриса.

Биография и карьера 
Маттссон родилась в Стокгольме, Швеция. Ещё в раннем возрасте она была замечена одним из крупнейших модельных агентств Швеции. После окончания средней школы, она уехала в Лондон для учёбы в театральной школе. В 19 лет Хелена переехала в Голливуд, где начала карьеру актрисы. После нескольких эпизодических ролей на телевидении, она снялась в провальных фильмах «Особь: Пробуждение» и «Ты и я», а также появилась в «Суррогаты» и «Железный человек 2». Она была гостем в «C.S.I.: Место преступления», «Детектив Раш», «Два с половиной человека» и «Менталист», а в 2010 году сыграла второстепенную роль в «Отчаянные домохозяйки».

Маттссон снялась в недолго просуществовавшем сериале ABC «Парк авеню, 666» в сезоне 2012-13 годов. После его закрытия она осталась на ABC, исполняя второстепенные роли в мыльных драмах «Измена» в 2013, и «Любовницы» в 2014 годах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США